Luft steht für:

 Luft, das Gasgemisch der Erdatmosphäre
 Luftraum, der luftgefüllte Raum über dem Erdboden
 ein archaisches Element, siehe Vier-Elemente-Lehre
 Luft (1994), französischer Film von Velu Viswanandhan 
 Luft (2017), deutscher Film von Anatol Schuster
 Luft (Kurzfilm), deutscher Kurzfilm aus dem Jahr 2008

geographische Objekte:
 Hohe Luft, Stadtteil von Bad Hersfeld
 Luft (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortsteil von Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Luft (Gemeinde Amstetten), Ortsteil von Amstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Luft (Gemeinde Steinbach), Ortslage von Steinbach an der Steyr, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Luft (Pass), Pass in Niederösterreich

Personen:
 Adolf Luft (1939–2022), deutscher Fußballspieler
 Andreas Luft (* 1972), deutsch-schweizerischer Facharzt für Neurologie und Neurorehabilitation
 Cara Luft (* 1974), kanadische Singer-Songwriterin
 Christa Luft (* 1938), deutsche Politikerin (PDS), MdB
 Christian Luft (* 1962), deutscher politischer Beamter, Staatssekretär
 Christina Luft (* 1990), deutsche Tänzerin
 Christine Luft (* 1949), deutsche Politikerin (SPD)
 Erich Luft (1908–1960), deutscher Politiker (GB/BHE)
 Friedrich Luft (1911–1990), deutscher Theaterkritiker
 Friedrich Luft (Mediziner) (* 1942), US-amerikanischer Mediziner, Professor in Berlin
 Gerda Luft (1898–1986), deutschstämmige palästinensische Journalistin und Schriftstellerin

 Herbert G. Luft (1907–1992), deutsch-amerikanischer Journalist und Filmproduzent
 Irene Luft (* 1977), deutsche Modeschöpferin
 Johann-Heinrich Luft (1813–1877), deutscher Oboist und Komponist
 Krzysztof Luft (* 1958), polnischer Filmschauspieler, Journalist und Manager
 Lorna Luft (* 1952), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Lya Luft (1938–2021), brasilianische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Molly Luft (1944–2010), deutsche Prostituierte
 Norbert W. Luft (1919–1997), deutscher Chemiker
 Peter Luft (* 1942), deutscher Fußballspieler
 Protógenes José Luft (* 1949), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Barra do Garças
 Rob Luft (* 1993), britischer Jazz- und Fusionmusiker
 Robert Luft (* 1956), deutscher Osteuropahistoriker
 Rolf Luft (1914–2007), schwedischer Endokrinologe
 Sabina Luft (* 1966), deutsche Schauspielerin
 Sidney Luft (1915–2005), US-amerikanischer Filmproduzent
 Stefan Luft (* 1961), deutscher Politikwissenschaftler
 Thomas Luft (* 1967), deutscher Schauspieler und Regisseur

 Volker Luft (* 1964), deutscher Komponist und Gitarrist

Siehe auch:
 Lufft